Niemcy:
 Rieden – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Rieden – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Rieden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Rieden am Forggensee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu

Zobacz też:
 Riede